Примера Дивисьон Чили 1973 () — 41-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1973
Чили
1973 год в Чили